Eszenyi Dénes (1946) labdarúgó, edző
 Eszenyi Dénes (1968) válogatott labdarúgó, csatár, edző